Surianaceae — родина рослин порядку Fabales із п’ятьма родами та вісьмома відомими видами. Має незвичайне поширення: рід Recchia походить з Мексики, а єдиний представник Suriana, S. maritima, є прибережною рослиною з пантропічним поширенням; а решта три роди є ендеміками Австралії.

Вони варіюються за формою від невеликих кущів до високих дерев.

Систематика 
Сучасна молекулярна філогенетика припускає такі взаємозв'язки:

Примітки 

Родини рослин
Бобовоцвіті